Лас Кучарас има више значења:

 Лас Кучарас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Кучарас (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику